Carl Johan Adlercreutz – generale svedese
 Gregor Adlercreutz – cavaliere svedese
 Nils Adlercreutz – cavaliere svedese